Le championnat du monde de snooker 1948 a lieu au leicester Square Hall de Londres en Angleterre.

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1948
Snooker
Snooker 1948
Snooker